4-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 19 по 21 августа 1977 года на стадионе «Локомотив» в Донецке (СССР). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие юниоры 1958 года рождения и моложе, юниорки 1959 года рождения и моложе.

Результаты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | EJR — рекорд Европы среди юниоров | NR — национальный рекорд | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 36 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 15 стран-участниц.

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы среди юниоров
Август 1977 года
Спорт на Украине в 1977 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в СССР
Лёгкая атлетика
Чемпионаты Европы в 1977 году
Чемпионаты Европы в СССР
1977 год в лёгкой атлетике
Спорт в СССР в 1977 году